Пиједра дел Тигре има више значења:

 Пиједра дел Тигре (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра дел Тигре (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику